Carrozzeria Castagna, een Italiaans designbureau en producent van autocarrosserieën
 Castagna (Carlopoli), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Carlopoli